Buchy (Moselle)
 Buchy (Seine-Maritime)